Wrzeście ist der Name zweier polnischer Orte in der Woiwodschaft Pommern:
 Wrzeście (Słupsk) (Freist, Kreis Stolp/Pommern)
 Wrzeście (Wicko) (Freist, Kreis Lauenburg/Pommern)